Guarro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 J. Guarro
 Josep Guarro Artigas